Gasthof zur Post steht für:

 Gasthof zur Post (Baierbrunn), Landkreis München, Bayern
 Gasthof zur Post (Benediktbeuern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Gasthof zur Post (Ebenhausen), Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München, Bayern
 Gasthof zur Post (Erding), Landkreises Erding, Bayern
 Gasthof zur Post (Grassau), Landkreis Traunstein, Byern
 Gasthof zur Post (Gunzenhausen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gasthof zur Post im Gewerkenhaus Hüttau in Hüttau, Land Salzburg 
 Gasthof zur Post und Hotel Hirzinger im Gemeindeteil Söllhuben, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern, siehe Wirtshausmusikanten beim Hirzinger #Gasthof zur Post und Hotel Hirzinger
 Gasthof zur Post in der Gemeinde Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, siehe Wallgau #Lüftlmalerei und Gasthof Zur Post
 Gasthof zur Post (Wertingen), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Gasthaus zur Post steht für:

 Gasthaus Zur Post (Alsleben), ehemaliges Gasthaus in Alsleben, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gasthaus Zur Post (Bergheim), Hotel und Restaurant in Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gasthaus zur Post (Gablingen), Landkreis Augsburg, Bayern
 Gasthaus zur Post (Gerolsbach), Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gasthaus zur Post (Jetzendorf), Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gasthaus Zur Post (Perlach), München

Hofwirth zur Post steht für:

 Hofwirth zur Post in der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Hotel zur Post oder Hotel Post steht für:

 Hotel zur Post (Altötting), Landkreis Altötting, Bayern
 Hotel Post (Bad Ischl), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hotel zur Post (Bremen) im Stadtteil Bremen-Mitte
 Hotel Post (Burghausen), Landkreis Altötting, Bayern
 Ehemaliges Hotel zur Post (Darmstadt), Hessen
 Romantik Hotel zur Post in der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Hotel zur Post (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Alte Post
 Posthalter
 Posthotel